Imię i nazwisko Walerij Frołow nosili lub noszą m.in.:
 Walerij Pietrowicz Frołow (1941 – 1996) – radziecki bokser, dwukrotny mistrz Europy.
 Waleryj Frałou (Walerij Dmitrijewicz Frołow, ur. 1947 – zm. 2014) – białoruski generał.
 Walerij Pietrowicz Frołow (ur. 1949) – rosyjski piłkarz i trener piłkarski.
 Walerij Frołow – radziecki lekkoatleta.